est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens.

Souverains 
  le Pieux (778-840), roi d'Aquitaine de 781 à 814 et empereur d'Occident de 814 à 840.
  (1289-1316), roi de Navarre de 1305 à 1316.
  (1326-1382), roi de Hongrie de 1342 à 1382 et de Pologne de 1370 à 1382.
  (1339-1384), roi de Naples de 1383 à 1384.
  (1337-1355), roi de Sicile de 1342 à 1355.
  (1642-1701), prince souverain de Monaco de 1662 à 1701.
  (1655-1707), margrave de Bade-Bade de 1677 à 1707.
  (1707-1724), roi des Espagnes et des Indes en 1724.
  d’Étrurie (1773-1803), rois d'Étrurie.
  (1786-1868), roi de Bavière de 1825 à 1848.
  (1763-1830), grand-duc de Bade de 1818 à 1830.
  (1838-1889), roi de Portugal et des Algarves de 1861 à 1889.

Seigneurs

Allemagne 
  de Thuringe (1090-1140), Landgrave de Thuringe.
  de Wurtemberg (?-1158), comte de la Maison de Wurtemberg.
  de Bavière (1173-1231), duc de Bavière, comte palatin du Rhin.
  de Hesse (1402-1458), landgrave de Hesse
  de Bavière, dit « Le Noir » (1424-1489), duc palatin des Deux-Ponts de 1444 à 1489.
  de Nassau-Weilburg (1473-1523), comte de Nassau-Weilburg de 1492 à 1523.
  de Hesse (1753-1830), landgrave de Hesse-Darmstadt de 1790 à 1808, grand-duc de Hesse et sur le Rhin de 1806 à 1830.
  de Bade (1763-1830), grand-duc de Bade de 1818 à 1830.

France 
  de Chiny (?-1025), comte de Chiny, de Verdun.
  de Sancerre (v. 1207-1267), comte de Sancerre.
  de Nevers (?-1322), comte de Nevers de 1280 à 1322, comte de Rethel de 1290 à 1322.
  de Bourbon (v.1280-1342), prince de sang royal français
  de Blois-Châtillon (?-1346), comte de Blois, de Dunois et de Fréteval.
  de Thouars (v.1310-1370), seigneur de Talmont, de Mauléon, comte de Dreux, vicomte de Thouars.
  de Beaumont-Bressuire (1355-1388), seigneur de Bressuire et vassal de la vicomté de Thouars. 
  d'Orléans (1372-1407), duc d'Orléans
  de Bourbon-Vendôme (1376-1446), comte de Vendôme.
  de La Trémoille (~1429-1483), seigneur de Sully, de Craon et de Châteauneuf-sur-Sarthe de 1446 à 1457, vicomte de Thouars et prince de Talmont.
  de Rohan-Guéméné (?-†1457), seigneur de Guéméné.
  de Montpensier (?-v.1486), dauphin d'Auvergne, seigneur de Mercœur et de Combrailles, puis comte de Clermont
  d'Amboise (1433-1503), évêque d'Albi
  de Condé (1530–1569), prince de Condé, duc d'Enghien, général huguenot à l'origine de la maison de Condé
  Phélypeaux de La Vrillière (1599-1683), seigneur de La Vrillière, marquis de Châteauneuf et Tanlay (1678), vicomte de Saint-Florentin, homme d'État français.
  Phélypeaux de Pontchartrain (1613-1685), homme d'État français
  de Melun (1673-1704), prince d'Épinoy, marquis de Roubaix, baron de Cysoing, d’Antoing et de Wiers, vicomte de Gand,
  d’Orléans (1703-1752), duc d'Orléans

Italie 
  Gonzague de Mantoue (1268-1360), capitaine du peuple de la ville de Mantoue.
  de Savoie (1413-1465), duc de Savoie, prince de Piémont, comte d'Aoste et de Maurienne.

Pays-Bas 
  de Looz (?-1171), comte de Looz, comte de Rieneck.

Suisse
  de Vaud (1250-1302), plus connu sous le nom de Louis de Savoie.

Louis 01